Киносту́дия «Барра́ндов» () — чешская (ранее — чехословацкая) студия по производству фильмов, основанная в 1921 году. До 1930-х годов была известна как «Акционерное общество A-B».

История 
Основана в 1921 году братьями Вацлавом Гавелом (отец будущего президента Чехии) и Милошем Гавелом. До 1930-х годов была известна как «Акционерное общество A-B».

Получивший в будущем международную известность комплекс павильонов студии был построен в начале 1930-х годов (начало строительства — 28 ноября 1931 года) в пяти километрах от Праги в пригородном районе Баррандов, названном в честь французского палеонтолога Йоахима Барранда. На площади более 45 гектаров архитектор , ранее имевший опыт киносъёмок, применил не только свои архитектурные навыки, но и знания специфики кинодела: территория была застроена многочисленными съёмочными павильонами, мастерскими костюмов и декораций, складами реквизита. Отмечалось техническое оснащение студии — оно было одним из самых инновационных в Европе. В дальнейшем (1937) на Международной выставке искусства и техники, проходившей в Париже, Урбан получил Гран-при за проект киностудии «Баррандов» (англ. Barrandov Studios). Первый фильм был выпущен в марте 1933 — детектив режиссёра Сватоплука Иннемана «Убийство на Островной улице».

Фильмография 
  — Долина —  (реж. Лени Рифеншталь), на экраны вышел в 1954 году
  — Гражданин Брих (реж. Отокар Вавра)
  — Король Шумавы (реж. Карел Кахиня)
  — Икар-1 (реж. Индржиха Полака)
  — Лимонадный Джо (реж. Олдржих Липский)
  — Похождения красавца-драгуна (реж. Иржи Секвенс)
  — Русалочка (реж. Карел Кахиня)
  — Кукушка в тёмном лесу (реж. Антонин Москалик)
  — Осьминожки со второго этажа (реж. Индржих Полак)
  — Тайна головоломки (реж. Петр Котек)
  — Миссия невыполнима (реж. Брайан Де Пальма)
  — История рыцаря (реж. Брайан Хелгеленд)
  — Идентификация Борна (реж. Даг Лайман)
  — Шанхайские рыцари (реж. Дэвид Добкин)
  — Чужой против Хищника (реж. Пол У. С. Андерсон)
  — Оливер Твист (реж. Роман Полански)
  — Братья Гримм (реж. Терри Гиллиам)
  — Хроники Нарнии: Лев, колдунья и платяной шкаф (реж. Эндрю Адамсон)
  — Казино «Рояль» (реж. Мартин Кэмпбелл)
  — Иллюзионист (реж. Нил Бёргер)
  — Бросок кобры (реж. Стивен Соммерс)
  — Сквозь снег (реж. Пон Чжун Хо)

Советские и российские фильмы 
  — Весна (реж. Григорий Александров)
  — Падение Берлина (реж. Михаил Чиаурели, Мери Анджапаридзе)
  — Удивительное воскресенье (реж. Ченек Дуба)
  — Майские звёзды (реж. Станислав Ростоцкий)
  — Большая дорога (реж. Юрий Озеров)
  — Пущик едет в Прагу (реж. Лев Голуб)
  — Игрок (реж. Алексей Баталов)
  — Скворец и Лира (реж. Григорий Александров)
  — Попутный ветер (реж. Эльдар Кулиев)
  — Солдаты свободы (реж. Юрий Озеров)
  — Кентавры (реж. Витаутас Жалакявичюс)
  — Трасса (реж. Наталья Трощенко, Анатолий Вехотко)
  — Фронт в тылу врага (реж. Игорь Гостев)
  — Сказка странствий (реж. Александр Митта)
  — Битва за Москву (реж. Юрий Озеров)
  — Мальчик-с-пальчик (реж. Гунар Пиесис)
  — Борис Годунов (реж. Сергей Бондарчук)
  — Пилоты (реж. Отакар Фука, Игорь Битюков)
  — Сталинград (реж. Юрий Озеров)
  — Подземелье ведьм (реж. Юрий Мороз)
  — Сибирский цирюльник (реж. Никита Михалков)
  — Романовы. Венценосная семья (реж. Глеб Панфилов)
  — 1612: хроники смутного времени (реж. Владимир Хотиненко)
  — Реальная сказка (реж. Андрей Мармонтов), звуковое оформление
 — — Трудно быть богом (реж. Алексей Герман)

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Кинокомпании Чехии
Кинокомпании по алфавиту